Healing Foundation steht für:

 Healing Foundation in Australien
 Aboriginal Healing Foundation in Kanada